Caramanie est un toponyme ancien désignant plusieurs régions différentes selon le contexte :
 La Caramanie désigne le plus souvent l’émirat des Karamanides qui a compris dans sa plus grande extension approximativement le territoire des provinces turques d'Anatolie : Karaman, Konya, Kayseri, Niğde, Aksaray et de Cilicie : Adana, Mersin, Antalya.
 L'eyalet de Karaman ou Caramanie, province de l'Empire ottoman qui recouvre en partie l'ancien émirat. Dans l'Encyclopédie on trouve la définition suivante :
Caramanie, (Géog.) province de la Turquie en Asie dans la Natolie ; Satalie en est la capitale.
 La Caramanie désigne aussi la région  correspondant à peu près aux provinces iraniennes de Kerman et Sistān et Balūchestān ainsi qu’une bonne partie de l’Afghanistan

Notes et références

Voir aussi